Linchuan bezeichnet:

 Linchuan (临川区), Stadtbezirk von Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Linchuan (Rui’an) (林川镇), Großgemeinde der Stadt Rui’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Linchuan (Huzhu) (林川乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Huzhu in der chinesischen Provinz Qinghai